milanesi – persone o cose attinenti alla città di Milano

Persone
 Alessandro Sappa de' Milanesi (1717-1783) – poeta e accademico italiano
 Biagio Milanesi (1445-1523) – religioso italiano
 Bruno Milanesi (1918-2018) – politico italiano
 Carlo Milanesi (1816-1867) – paleografo, archivista e letterato italiano
 Chiara Milanesi (1975) – ultramaratoneta italiana
 Enzo Moavero Milanesi (1954) – giurista, avvocato e politico italiano
 Gaetano Milanesi (1813-1895) – storico dell'arte italiano
 Giorgio Milanesi (1942) – ex calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Guido Milanesi (1875-1956) – scrittore italiano

Altro
 Bersaglieri milanesi  o Carabinieri milanesi – unità militare formata a Milano nel 1862
 Carte milanesi – tipo di carte da gioco
 Le milanesi – raccolta di racconti di Giuseppe Marotta pubblicata nel 1962
 Milanesi – frazione del comune italiano di Calanna in Calabria
 Pievi milanesi  – circoscrizioni ecclesiastiche in funzione fino al 1972

Pagine correlate 
Milanese